Marine, marynarka wojenna RFN
Miejscowości w USA:
 Marine – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison

Gminy w USA:
 Marine (ang. Marine Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison